Светски гран-при у одбојци 2014. било је 22. издање које се одржавало од 25. јула до 24. августа 2014. године. На турниру је учествовало 28 репрезентација које су играле у 20 дворана у 20 градова. Домаћин финалног турнира био је Јапан. Бранилац титуле био је Бразил. Домаћин следећег гран-прија био је САД, који се одржао 2015. године.

Квалификације 
 Без квалификациони турнир
 позива се 28 репрезентација

Квалификоване репрезентације 

|

|

|}

Групе

Интерконтинентални круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Дивизија 1

Прва недеља

Група А 
 Домаћин групе А је Анкара, Турска

Група Б 
 Домаћин групе Б је Хвасеунг, Јужна Кореја

Група Ц 
 Домаћин групе Ц је Сасари, Италија

Друга недеља

Група Д 
 Домаћин групе Д је Сао Пауло, Бразил

Група Е 
 Домаћин групе Е је Анкара, Турска

Група Ф 
 Домаћин групе Ф је Хонгконг, Кина

Трећа недеља

Група Г 
 Домаћин групе Г је Банкок, Тајланд

Група Х 
 Домаћин групе Х је Калињинград, Русија

Група И 
 Домаћин групе И је Макау, Кина

Табела дивизије 1

Дивизија 2

Прва недеља

Група Ј 
 Домаћин групе Ј је Лима, Перу

Група К 
 Домаћин групе К је Каролина, Порторико

Друга недеља

Група Л 
 Домаћин групе Л је Левен, Белгија

Група М 
 Домаћин групе М је Трухиљо, Перу

Трећа недеља

Група Н 
 Домаћин групе Н је Буенос Ајрес, Аргентина

Група О 
 Домаћин групе О је Дотинхем, Холандија

Табела дивизије 2

Дивизија 3

Прва недеља

Група П 
 Домаћин групе П је Алмати, Казахстан

Група Q 
 Домаћин групе Q је Мексико Сити, Мексико

Друга недеља

Група Р 
 Домаћин групе Р је Брно, Чешка

Група С 
 Домаћин групе С је Пореч, Хрватска

Табела Дивизије 3

Финални круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену

Дивизија 3 
 Домаћин групе 3 је Самоков, Бугарска

Полуфинале

За 3. место

Финале

Дивизија 2 
 Домаћин групе 2 је Кошалин, Пољска

Полуфинале

За 3. место

Финале

Дивизија 1

Финалних 6 репрезентација 
 Домаћин групе 3 је Токио, Јапан

Табела Дивизије 1

Коначан пласман 

Победник 14. Светског гран-прија 

 Бразил10° титула

Награде 
 Најбоља играчица (МВП):  Иоко Сано 
 Најбољи поентер: 
 Лиу Ијацонг,
 Миу Нагаока
 Најбољи сервер:  Дани Линс
 Најбољи одбрамбени играч: 
 Ирина Фетисова,
 Фабиана Клаудино
 Најбољи примач:  Шејла Кастро
 Најбољи либеро:  Иоко Сано

Светски гран-при у одбојци
Одбојка у Јапану
Одбојка у 2014.